Вальде () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вальде, Алоис (1869—1924) — австрийский филолог, специализировавшийся на изучении индоевропейских языков, преподаватель, научный писатель.
 Вальде, Ханс-Йоахим (1942—2013) — западногерманский десятиборец, двукратный призёр летних Олимпийских игр в Токио и в Мехико.
 См. также